Denne liste over fredede fortidsminder i Hedensted Kommune viser alle fredede fortidsminder i Hedensted Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Hedensted Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Hedensted Kommune
Hedensted Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments